Hanner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hanner (* 1963), österreichischer Koch
Olof Hanner (1922–2015), schwedischer Mathematiker

Hanner bezeichnet:
 Hanner (Unternehmen), litauisches Unternehmen

Siehe auch:
 Haner
 Hänner